Bryocentria — рід грибів родини Bionectriaceae. Назва вперше опублікована 2004 року.

Класифікація 
До роду Bryocentria відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Döbbeler, P. 2004. Bryocentria (Hypocreales), a new genus of bryophilous Ascomycetes. Mycological Progress. 3(3):247-256 - P.247

Роди грибів
Гіпокреальні